Удсток може да се отнася за:
 Градове
 Удсток (Англия)
 Удсток (Илинойс), САЩ
 Удсток (Ню Йорк), САЩ
 Удсток (Онтарио), Канада
 Удсток (Ню Брунсуик), Канада
 Удсток (фестивал), музикален фестивал в Удсток (Ню Йорк)